Poplar Ridge ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Poplar Ridge (Alabama)
 Poplar Ridge (Arkansas)
 Poplar Ridge (Illinois)
 Poplar Ridge (New York)
 Poplar Ridge (Ohio)
 Poplar Ridge (Tennessee)

in Kanada:
 Poplar Ridge (Alberta)